Zborów puede hacer referencia a:

 Zborów, condado de Kalisz, en el voivodato de Gran Polonia, centro-oeste de Polonia.
 Zborów, Voivodato de Łódź, Polonia central.
 Zborów, voivodato de Świętokrzyskie, centro-sur de Polonia.
 Zborów, condado de Turek, en el voivodato de Gran Polonia, centro-oeste de Polonia.
 Zboriv, Ucrania, anteriormente parte de Polonia bajo el nombre de Zborów.

Enlaces externos